Był sobie król – wiersz Janiny Porazińskiej
 Był sobie król – piosenka, kołysanka, do słów wiersza
 Był sobie król – album Maryli Rodowicz
 Był sobie król – czechosłowacki film z 1955 w reżyserii Bořivoja Zemana
 Był sobie król – polski krótkometrażowy film z 2011 w reżyserii Tytusa Majerskiego, adaptacja wiersza